Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2002 de l’US Open de tennis qui est disputé du 26 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Lisa Raymond et Mike Bryan battent Katarina Srebotnik et Bob Bryan en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2002
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en août 2002
Tennis en septembre 2002